

Geografia 
 Spagna
 Candelario – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Jessica Candelario – pallavolista portoricana, centrale
 Moisés Candelario –  calciatore ecuadoriano, centrocampista

Altro 
 Candelario –  maschile del nome Candelaria